Grunholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Grunholzer (1819–1873), Schweizer Lehrer, Politiker (Nationalrat) und Fabrikant
 Johann Ulrich Grunholzer, Schweizer Politiker